 
Kallithéa, en , est un village et un ancien dème du district régional de Messénie, en Grèce. Depuis 2010, il est fusionné au sein du dème de Kalamata.

Selon le recensement de 2011, la population du village s'élève à .

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Village dans le Péloponnèse (périphérie)
Messénie